Аббревиатура ELSA может означать
 The European Law Students' Association — Европейская ассоциация студентов-юристов
  — электронный синхротрон в Боннском университете